Alžběta Juliana Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Norburská (24. května 1634, Nordborg – 4. února 1704, Wolfenbüttel) byla dánská princezna a členka rodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg. Sňatkem se následně stala členkou rodu Welfů.

Život 
Alžběta Juliana se narodila v Nordborgu jako nejstarší dcera suverénního vévody Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Sønderbursko-Norburského a jeho druhé manželky Eleonory Anhaltsko-Zerbstské. Jejími prarodiči byli vévoda Jan II. Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburský a Alžběta Brunšvcko-Grubenhagenská a kníže Rudolf Anhaltsko-Zerbstský a Dorotea Hedvika Brunšvicko-Wolfenbüttelská.

Spolu s manželem v roce 1699 založila na zámku Salzdahlum klášter pro šlechtičny, pro který následně sama vybrala první ženy.

Alžběta Juliana zemřela 4. února 1704 v Salzdahlumu ve věku 69 let. Pohřbena byla v Marienkirche ve Wolfenbüttelu.

Manželství a potomci 
17. srpna 1656 se Alžběta Juliana ve dvaadvacet letech provdala za o rok staršího Antona Ulricha Brunšvicko-Wolfenbüttelského. Měli spolu sedm dětí, které se dožily dospělostiː

 August Fridrich Brunšvicko-Wolfenbüttelský (1657–1676)
 Alžběta Eleonora Brunšvicko-Wolfenbüttelská (30. září 1658 – 15. března 1729),
 ⚭ 1675 Jan Jiří Meklenburský
 ⚭ 1680 Bernard I. Sasko-Meiningenský (10. září 1649 – 27. dubna 1706), první sasko-meiningenský vévoda
 Anna Žofie Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1659–1742)
 August Vilém Brunšvicko-Wolfenbüttelský (1662–1731)
 Augusta Dorotea Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1666–1751)
 Henrieta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská (1669–1753)
 Ludvík Rudolf Brunšvicko-Wolfenbüttelský (1671–1735)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. května
Narození v roce 1634
Narození v Nordborgu
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 1704
Úmrtí ve Wolfenbüttelu
Welfové
Brunšvicko-lüneburské vévodkyně
Oldenburkové
Ženy